

Patronymes 
Bytchkov (masculin ; ) ou Bytchkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Mikhaïl Bytchkov (1925-1997), joueur de hockey sur glace russe 
 

Patronyme russe